Shaun Ellis est le nom de plusieurs personnes :
 Shaun Ellis, joueur américain de football américain
 Shaun Ellis, chercheur anglais spécialisé dans l'étude du loup